Osoby o tym nazwisku:
 Amandla Stenberg – amerykańska aktorka
 Eira Stenberg – fińska dramaturg, pisarka
 Henrik Stenberg – szwedzki unihokeista
 Jeremy Stenberg – amerykański zawodnik freestyle motocross
 Jonas Stenberg – szwedzki aktor filmowy